2-е Всеафриканские игры прошли с 7 по 18 января в Лагосе (Нигерия).

Выбор страны 
После успешных 1-й Всеафриканских игр было решено, что вторые Игры пройдут в 1969 году в Бамако (Мали), но этому помешал случившийся в стране военный переворот. Было решено, что игры пройдут в 1971 году в Лагосе (Нигерия), но реализации этих планов помешала гражданская война в стране. В итоге, игры состоялись в 1973 году.

На Игры не была приглашена ЮАР из-за осуществляемой в ней политики апартеида.

Церемония открытия 
На Играх были предприняты беспрецедентные меры безопасности из-за теракта против израильских спортсменов, произошедшего четырьмя месяцами ранее на Олимпийских играх в Мюнхене.

Участвовать в церемонии открытия Игр были приглашены такие звёзды мирового спорта, как Абебе Бикила, Пеле, Мохаммед Али и Джесси Оуэнс.

Общий медальный зачёт 

1973
Международные спортивные соревнования в Лагосе